USP30 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 517 амінокислот, а молекулярна маса — 58 503.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, тіолових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, зовнішній мембрані мітохондрій.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Убіквітин-специфічні протеази‎